Фели́ция Борткя́вичене () урожденная Повицкайте (Povickaitė; 1 сентября 1873 года — 21 октября 1945 года) — литовский политик и издатель газет «Lietuvos ūkininkas» и  «Lietuvos žinios». После переезда в Вильнюс в 1900 году стала известна как организатор, менеджер, секретарь и казначей ряда политических партий, в том числе Литовской демократической партии, Крестьянского союза и Литовского союза крестьян-народников (Литовского народного крестьянского союза). Была делегатом Великого Вильнюсского Сейма (1905) и избиралась в Учредительный Сейм Литвы (1920), избиралась на должность министра (1918) и Президента Литвы (1926). Организовала несколько благотворительных организаций, в том числе организации по поддержке одарённых студентов, политических узников царского режима и депортированныхлитовцев. Она также была членом женского движения в Литве, активным членом Литовской женской ассоциации и председателем литовского Союза женщин. За свою деятельность Борткявичене была не раз арестована и заключалась в тюрьму, в том числе в царской России, в независимой Литве и в Советской Литве.

Биография 

Борткявичене родилась в поместье Линкаучяй возле города Крякенава в семье Юозаса Повицкаса (Juozas Povickas) и Антонины Оны Люткявичюте (Antanina Ona Liutkevičiūtė) — мелко-поместных литовских дворян. Их семейное поместье было конфисковано за участие их родственников в Польском восстании 1863 года, и семья переехала в Антакальнис (Antakalnis) — деревню к юго-востоку от города Укмерге. Несколько её родных со стороны матери погибли во время восстания или были сосланы в Сибирь. Фелиция немного говорила по-литовски, который она узнала от своей матери. Её отец говорил по-польски, но считал себя литовцем. По её собственному признанию, она ничего не знала о литовском национальном возрождении до 1889 года.

Борткявичене обучалась на дому до посещения женской гимназии в Каунасе в 1885—1889 годах. Её исключили из школы за науськивание пяти других девушек ослушаться требованиям молиться в православной церкви, но потом удалось получить разрешение продолжить образование в Вильнюсской женской гимназии и окончить её в 1890 году. После учёбы она работала в банке в Укмерге (Ukmergė) со своим отцом до самой его смерти в 1898 году. Опыт этой работы пригодился ей в дальнейшем, когда она организовала финансирование различных организаций. В 1899 году она вышла замуж за инженера и друга детства Йонаса Борткевичюса (Bortkevičius) (1871—1909). Муж не был знатного происхождения, поэтому родные Фелиции не одобряли этот брак. После свадьбы молодожёны переехали в Вильнюс, где стали участвовать в общественной жизни города. Фелиция изучала литовский язык и стала мечтать о его развитии.

Перед Первой мировой войной 

В Вильнюсе Борткявичене присоединилась к обществу, позже известному как «Двенадцать виленских апостолов». Она получила доступ к нелегальным литовским газетам Варпас, Ūkininkas, Naujienos. С 1902 года она стала заниматься контрабандой книг и публикациями в нелегальных газетах. Некоторые из нелегальных изданий она прятала в церкви Святого Николая. Потом она стала членом ЦК Литовской Демократической партии (ЛДП), созданной в октябре 1902 года, и членом правления Литовской женской Ассоциации, основанной в сентябре 1905 года. Её дом стал местом встреч для членов партии. Сходки партии ЛДП проходили в её доме.

Борткявичене поддерживала революцию 1905 года, предоставляя её участникам деньги, материалы и даже оружие. Она также была членом организационного комитета и делегатом Великого Вильнюсского Сейма. По воспоминаниям современников, она говорила мало, но была вовлечена в почти все области деятельности Сейма.

В сентябре 1907 года Борткявичене участвовала в первом женском Конгрессе, где пыталась предотвратить раскол внутри женского движения в его католической и либеральной ветвях. Она также участвовала в благотворительной деятельности, в том числе в обществе Žiburėlis, которое поддерживало одарённых студентов. В 1906 году её муж был заключён в Лукишкскую тюрьму и просидел там в течение трёх месяцев; это сказалось на его здоровье, и после долгого лечения он умер в январе 1909 года.

Во время войны 

Во время Первой мировой войны, Борткявичене была эвакуирована в Россию и продолжила свою активную общественную деятельность. Она была занята организацией помощи литовцам, депортированным из Малой Литвы. Она оказала поддержку около 4000 литовцев, организовала работу шести начальных школ и четырёх приютов для престарелых. В апреле 1917 года литовцы решили провести Литовскую конференцию в Санкт-Петербурге. Борткявичене была членом её оргкомитета и членом комиссии по образованию. В ходе конференции она выступила против полной независимости Литвы и выступала за автономию в рамках Российской Империи. В октябре 1917 года она была делегатом Литовской конференции в Стокгольме. После конференции она жила в Копенгагене и работала в движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

Весной 1918 года она вернулась в Вильнюс и возобновила политическую деятельность. В начале 1919 года была заключена в тюрьму. Потом провела шесть месяцев в тюрьмах в Вильнюсе, Даугавпилсе и Смоленске.

После Первой мировой войны 

В июле 1919 года Борткявичене вернулась в Каунас. В апреле 1920 года, как кандидат от Крестьянского союза, она была избрана в Учредительный Сейм Литвы, но отказалась от мандата. В январе 1921 года она всё же стала депутатом Учредительного Сейма, заменив погибшего Юозаса Люкошявичюса (Lukoševičius). Она участвовала в разработке устава Университета Литвы и закона о фонде пациентов, предусматривавшем 6-недельный декретный отпуск и запрет увольнений беременных. Она выступала против института президента и возвращения конфискованных церковных и монастырских земель. В 1926 году на парламентских выборах она в качестве кандидата от Литовского союза крестьян-народников не прошла в Сейм Литовской Республики III созыва. Хотя она и не была избрана в третий Сейм Литвы, но выдвигалась в нём на должность президента Литвы, получив один оголос.

Вместе с Литовской народно-социалистической демократической партией (в которой фактически выполняла функцию казначея) она основала издательство AB Varpas («Колокол»), которое возглавляла до 1930. В феврале 1922 года она возобновила издание газет Lietuvos žinios и Lietuvos ūkininkas. За их оппозиционность Борткявичене неоднократно подвергалась преследованиям: в одном только 1923 году против неё было заведено 17 дел, а за публикацию карикатуры на премьер-министра Витаутаса Пятрулиса и министра обороны Ляонаса Бистраса в 1925 году её приговорили к 1,5 месяцев заключения и штраф в 2000 литов.

Выступавшая на протяжении всей жизни за демократические свободы Борткявичене продолжила борьбу и после военного переворота 1926 года и установления правой диктатуры Антанаса Сметоны. Правительственные цензоры четырежды закрывали издание Борткявичене Lietuvos žinios (дольше всего — на 6 месяцев — за высмеивание сына Бенито Муссолини), а 11 марта 1927 года против её типографии был совершён теракт: взрыв уничтожил два этажа и типографские станки (Гринюс Казис в своих мемуарах называл организаторами фашистов из Ассоциации железных волков). Однако издание не прекратилось и в тот же день вышло в другой типографии, свою же Борткявичене восстановила к октябрю 1928 года.

В 1922 году она помогла восстановить литовский Союз женщин, который возглавляла до 1928 года. Была также членом других женских организаций, в том числе литовских женщин, Комитета поддержки и Ассоциации литовских женщин с высшим образованием, в 1928 году участвовала в создании литовского Совета женщин.

Когда Литва вошла в состав Советского Союза, её пресса была национализирована. Фелиция была лишена собственности. В 1945 году она была арестована и допрошена в НКВД. Потеря собственности и арест негативно сказались на её здоровье. Она умерла в октябре 1945 года в Каунасе. Её похороны проходили под патронажем НКВД; её тело было перевезено в Трошкунай и похоронено рядом с могилой её сестры.

Литература 
 LNB-Rankraščių sk.-F.68-(Борткевичус Фелиция)
 Būtėnas J. Felicijos Bortkevičienės pasakojimai // Istoriografo užrašai.-V., 1974
 Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais.-Klaipėda, 1924
 Lietuvos albumas. K., 1921
 Bortkevičienė Felicija, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1954, t. 3, p. 149.
 Stakeliūnaitė D., Bortkevičienė Felicija, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920—1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 105—108.

Примечания 

Родившиеся в 1873 году
Умершие в 1945 году
Персоналии:Вильнюс
Издатели Литвы
Публицисты Литвы
Женщины-политики Литвы
Члены Сейма Литвы
Кандидаты в президенты Литвы
Деятели феминизма Литвы